

Cinema 
 Nozze sotto il terrore (Revolutionshochzeit) – film del 1928 diretto da A.W. Sandberg
 Revolutionshochzeit – film del 1938 diretto da Hans H. Zerlett

Musica 
 Revolutionshochzeit – opera di Eugen d'Albert del 1919